Calahorra de Boedo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Palencia och regionen Kastilien och Leon, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Calahorra de Boedo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Calahorra de Boedo är platt, och sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Calahorra de Boedo. Runt Calahorra de Boedo är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Herrera de Pisuerga,  km nordost om Calahorra de Boedo. Trakten runt Calahorra de Boedo består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kastilien och Leon